Sakurai kan som auktorsförkortning betyda:

 Kazuhiko Sakurai
 Kyuichi Sakurai

Robotskapade auktorsförkortningar